Pierwszy rząd Roberta Fica – rząd na Słowacji (2006–2010)
 Drugi rząd Roberta Fica – rząd na Słowacji (2012–2016)
 Trzeci rząd Roberta Fica – rząd na Słowacji (2016–2018)